Bass Comando é um grupo musical formado por DJ John Woo e DJ Blunt.		

Bandas do Brasil